Альпбах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в округ Куфштайн. . Официальный код  —  7 05 01.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маркус Бишофер (OLA) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный блок: 6 мест.
 Партия OLA занимает 5 мест.
 местный список: 1 место.
 независимые: 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля